Узбекистан де-факто является ярко выраженной президентской республикой. По состоянию на декабрь 2019 года в Узбекистане официально зарегистрированы 5 партий. Все они являются частью системы и имеют депутатов в узбекском парламенте.

Все пять партий также были представлены в парламентах прошлых созывов. Партии придерживаются схожей политики по ключевым вопросам и решениям президента Мирзиёева. Некоторые партии достаточно активно критикуют друг друга, но в адрес президента критики почти нет.

Имеющие официальную регистрации партии 
Список всех официально зарегистрированных партий страны на ноябрь 2019 года.
 Либерально-демократическая партия Узбекистана
 Демократическая партия «Миллий тикланиш»
 Народно-демократическая партия Узбекистана
 Социал-демократическая партия «Адолат»
 Экологическая партия Узбекистана, в прошлом Экологическое движение Узбекистана

Парламентские партии

Не имеющие официальной регистрации/запрещённые партии 
Список на ноябрь 2019 года.
 Народное движение Узбекистана
 Демократическая партия «Эрк», фактически неактивная
 Партия «Бирлик», фактически неактивная
 Народно-демократическая партия «Бирдамлик»
 Коммунистическая партия Узбекистана, фактически неактивная
 Исламское движение Узбекистана, признано Узбекистаном, РФ и США террористической организацией

Ныне не существующие (не действующие) партии 
Список на ноябрь 2019 года.
 Коммунистическая партия Узбекской ССР (1925—1991)
 Исламская партия возрождения Узбекистана (1990—1996), признана Узбекистаном, РФ и США террористической организацией
 Партия «Ватан тараккиёти» (1992—2000)
 Национально-демократическая партия «Фидокорлар» (1999—2008)
 Партия «Озод дехконлар» (Свободные дехкане), создана в декабре 2003 года
 Солнечный Узбекистан Коалиции «Серкуёш Узбекистоним», создана в апреле 2005 года

Политические партии Узбекистана
Узбекистан